Hasta la vista (исп.→):

 «Hasta la vista» — песня Руслана Алехно.
 «Hasta la vista» — песня Александра Пономарёва.

См. также

 Hasta la vista, baby — крылатая фраза из фильма «Терминатор».